Ein Bananenhalter oder Bananenständer (selten auch Bananenreifer) ist eine Vorrichtung zur Aufbewahrung von Bananen im Haushalt. Da Bananen sehr empfindlich auf Druckstellen reagieren, sollten sie nach dem Kauf schonend gelagert werden.

Es gibt verschiedene Arten von Bananenhaltern. Gängig sind kleine galgenähnliche Gestelle aus Holz, Metall oder Kunststoff, an denen die Bananenstauden aufgehängt und somit ohne Berührung der Früchte gelagert werden. Es sind aber auch Konstruktionen ähnlich einer Hängematte im Handel, bei denen die Bananen in großmaschige Netze gelegt werden.

Küchengerät